Луце́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Луценко, Александр Алексеевич (1977—2000) — российский танкист, Герой Российской Федерации.
 Луценко, Александр Устимович (1911—2001) — советский актёр театра и кино. Народный артист Украинской ССР.
 
 
 Луценко, Андрей Николаевич (род. 1963) — российский политический и государственный деятель.
 Луценко, Ануфрий Максимович (1908—1977) — Герой Советского Союза.
 Луценко, Борис Иванович (1937—2020) — белорусский режиссёр.
 Луценко, Валерий Фёдорович (1940—2012) — российский государственный деятель.
 Луценко, Василий Денисович (1922—1948) — Герой Советского Союза.
 Луценко, Виталий Иванович (1937—1999) — украинский политик.
 
 Луценко, Дмитрий Емельянович (1921—1989) — украинский поэт-песенник.
 
 
 Луценко, Игнат Дорофеевич (1910—1945) — Герой Советского Союза.
 Луценко, Игорь Викторович (род. 1978) — украинский журналист, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва.
 Луценко, Ирина Степановна (род. 1966) — украинский государственный деятель, депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов.
 Луценко, Кирилл Алексеевич (1817 — ?) — российский архитектор.
 Луценко, Людмила Леонидовна (род. 1945) — советская и российская певица, исполнительница русских народных песен.
 
 
 Луценко, Павел Кондратьевич (1873—1934) — украинский пианист и музыкальный педагог.
 Луценко, Пётр Степанович (1896—1966) — Герой Советского Союза.
 Луценко, Роман Васильевич (род. 1985) — украинский футболист.
 Луценко, Семён Васильевич (1911—1973) — Герой Социалистического Труда, председатель колхоза «Пролетарская воля».
 Луценко, Степан Кузьмич (1897—1927) — участник гражданской войны, заместитель Наркомата земледелия УССР.
 Луценко, Тарас Владимирович (род. 1974) — украинский футболист, футбольный тренер.
 Луценко, Юрий Витальевич (род. 1964) — украинский политический и государственный деятель, Генеральный прокурор Украины с 2016 года по 2019 год.

См. также 
 Люценко
 Луценково